Мууга - морський порт в Естонії.
 Мууга - затока Балтійського моря.
 Мууга - село у повіті Гар'юмаа, Естонія.
 Мууга - село у повіті Ляяне-Вірумаа, Естонія.
 Мууга - миза в повіті Ляяне-Вірумаа, Естонія.
 Мууга - мікрорайон у місті Маарду, Естонія.